

Сирково — село, Вардарський регіон, община Росоман

Сирково — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Сирково — присілок, Солнечногорський міський округ, Московська область